Yoder ist der Familienname folgender Personen:

 Anne D. Yoder (* 1959), US-amerikanische Primatologin und Evolutionsbiologin
 Hatten Schuyler Yoder (1921–2003), US-amerikanischer Petrologe und Geochemiker
 John Howard Yoder (1927–1997), US-amerikanischer Theologe und Pazifist
 Kevin Yoder (* 1976), US-amerikanischer Politiker
 Paul Yoder (1908–1990), US-amerikanischer Komponist, Professor, Dirigent und Schlagzeuger
 Paul P. Yoder (1897–1965), US-amerikanischer Politiker
 Samuel S. Yoder (1841–1921), US-amerikanischer Politiker
 Walter Yoder (1914–1978), US-amerikanischer Jazzmusiker 

Yoder ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Yoder (Arkansas)
 Yoder (Colorado)
 Yoder (Indiana)
 Yoder (Kansas)
 Yoder (Kentucky)
 Yoder (Ohio)
 Yoder (Oregon)
 Yoder (Wyoming)
 Yoder Heights (Pennsylvania)

Sonstiges:

 Yoder-Gletscher, Gletscher im Marie-Byrd-Land, Antarktika

Siehe auch:

 Joder